Prestonia kan syfta på:

 Prestonia (djur) – ett släkte  fjärilar
 Prestonia (växter) – ett släkte växter